Ramm är ett efternamn som burits av bland andra

 Fredrik Ramm (1892–1943), norsk journalist och polarfarare 
 Fredrik Gottlieb Olsen Ramm (1855–1932), norsk läkare 
 Friedrich Ramm (1744–1813), tysk oboist
 Haley Ramm (född 1992), amerikansk skådespelerska
 Harald Ramm (1895–1970), norsk advokat
 Jacob Nicolay Ramm (1890–1982), norsk tandläkare och idrottsledare   
 Minda Ramm (1859–1924),  norsk författare
 Nicolai Ramm Østgaard (1812–1873), norsk jurist och författare
 Nicolai Ramm Østgaard (1885–1958), norsk fotbollsspelare och idrottsledare
 Nils Ramm (1903–1986), svensk boxare

Se även
 Ramm

Norska efternamn
Svenska efternamn
Tyska efternamn